«Волшебный лес»:
 Волшебный лес (мультфильм, 1986) — «The Elm-Chanted Forest», производство Югославия/США.
 Волшебный лес (мультфильм, 1991) — «The Magical Forest», производство США.
 Волшебный лес (мультфильм, 2006) — «Atagoal wa neko no mori», производство Япония.
 Волшебный лес (мультфильм, 2012) — «Le jour des corneilles», производство Франция.
 «Волшебный лес» — название 18-й серии мультсериала «Сказочный патруль».